L'enfer (single) - single van Stromae
 L'enfer (onvoltooide film) - Franse nooit voltooide film uit 1964
 L'enfer (film) - Franse film uit 2005
 L'Enfer - Franse film uit 1994